Het seizoen 1989/90 van de Overgangsklasse hockey bij de heren had Victoria en Forward als kampioenen. Zij promoveerden rechtstreeks naar de Hoofdklasse 1990/91. 

Voordaan, Ring Pass, Wageningen en De Kieviten degradeerden rechtstreeks naar de Eerste klasse.

Eindstanden 
Na 22 speelronden waren de eindstanden:

Hockey in 1989
Hockey in 1990
Overgangsklasse hockey